Probus, empereur romain de  à . ;
 Valérius Probus est un critique littéraire et grammairien romain de l'époque de Néron dont le nom est attaché à l'Appendix Probi ;
 Flavius Probus, neveu d'Anastase Ier, frère d'Hypatios, exécuté après la sédition Nika ().

 Réseau de bus ProBus : réseau de bus de la ville de Provins ;
 Probus Auktioner : maison de vente aux enchères de Stockholm (Suède).